Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА 2010/11.

В плей-офф примут участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые два места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших 3-и места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка 1/16 финала и 1/8 финала прошла 17 декабря 2010 года в Ньоне. На стадии 1/16 финала был использован «посев»: 12 команд победителей и 4 лучшие по статистическим показателям команды, занявшие 3-и места в Лиге чемпионов были посеяны и проведут ответный матч «дома». Также было наложено ограничение: команды из одной страны и из одной группы не могут встретиться на этой стадии. При жеребьёвке 1/8 финала «посев» не производился и ограничения не действовали.

При жеребьёвке последующих стадий, которая состоится 18 марта 2011 года в Ньоне, «посев» производиться не будет, также команды из одной страны или из одной группы могут встретиться на любой стадии.

Участники

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

Сетка турнира

Результаты 
Время начала матчей указано MSK/MSKS

1/16 финала 
Первые матчи прошли 15 и 17 февраля, ответные — 22—24 февраля 2011 года.

|}

* В связи с возможными плохими погодными условиями решением УЕФА время начала матча «Зенит» — «Янг Бойз» изменено на 19:00 по MSK.
** Время начала матча «Рубин» — «Твенте» изменено на 15:00 по MSK.
*** В связи с возможными плохими погодными условиями решением УЕФА время начала матча «Металлист» — «Байер 04» изменено на 19:00 по MSK.

1/8 финала 

Первые матчи прошли 10 марта, ответные — 17 марта 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 7 апреля, ответные — 14 апреля 2011 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 28 апреля, ответные — 5 мая 2011 года.

|}

Финал

Примечания 

Плей-офф